Bång är ett svenskt efternamn som även kan skrivas Bong. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Bång 458
 Bong 22
Tillsammans blir detta 480 personer.

Personer med efternamnet Bång eller varianter av detta namn
 Daniel Bång (född 1987), ishockeyspelare
 Ernst Bång (1861–1927), ämbetsman och mecenat
Gustaf Bång (1792–1869), fabrikör
Johan August Bång (1831–1912), varvsägare, konstnär och affärsman
 Johan Zacharias Bång (1782–1845), soldat
 Bong Joon-ho (född 1969), sydkoreansk filmregissör
 Bong Jung-keun (född 1980), sydkoreansk basebollspelare
 Karolina Bång (född 1983), serietecknare, illustratör och musiker
 Malin Bång (född 1974), tonsättare
 Mårten Hansson Bång (död 1603), präst avrättad för trolldom
 Märta Beata Bång (1718–?), poet och översättare
 Lars Augustin Bång (1806–1853), skeppsbyggnadsmästare och redare
 Lennart Bång, spoken word-artist
 Magnus Bång (1893–1980), militär
 Petrus Bång (1633–1696), finländsk teolog
 Trygve Bång (född 1939), författare

Övrigt
Bångska huset, Stockholm
Bångska palatset, Stockholm
Bångska varvet, Gävle
Bång-Karin, predikanten Karin Olofsdotter i Lillhärdal.

Se även
Bong (förgrening)

Källor

Svenska efternamn